Хуан Антонио Гарсия Лоренсана (, более известный как Хуанин Гарсиа ; род. 28 августа 1977, Леон) — бывший испанский гандболист; тренер испанского клуба «Адемар Леон». Известен по выступлению за сборную Испании.

Карьера

Клубная 
Хуанин Гарсиа Лоренсана начал свою профессиональную карьеру в 1997 году, в клубе Адемар Леон. В 2001 году Хуанин помог Адемар Леон выиграть чемпионат Испании, в 1999 и 2005 году Хуанин Гарсиа в составе Адемар Леон стал обладателем Кубка обладателей кубков. В 2005 году Хуанин перешёл в Барселону, с которой стал пятикратным чемпионом Испании, в 2011 году Хуанин Гарсиа помог выиграть лигу чемпионов ЕГФ. В 2014 году Хуанин Гарсиа стал игроком Сьюдад де Логроньо. В 2015 году Хуанин вернулся в Адемар Леон.

Международная 
Хуанин Гарсиа выступает за сборную Испании, сыграл за неё 202 матча и забил 822 гола.

Достижения

Командные 
 Победитель чемпионата мира: 2005
 Бронзовый призёр летних Олимпийских игр: 2008
 Победитель чемпионата Испании: 2001, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014
 Обладатель кубка Испании: 1999, 2006, 2010, 2012, 2013, 2014
 Обладатель суперкубка Испании: 2007, 2009, 2010, 2013, 2014
 Обладатель кубка Дель Рей: 2002, 2007, 2009, 2010, 2014
 Победитель лиги чемпионов ЕГФ: 2011
 Обладатель кубка обладателей кубков: 1999, 2005

Личные 
 Лучший вингер по итогам чемпионата Испании: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013
 Лучший спортсмен Леона: 2002, 2004, 2005, 2008

Статистика 
Статистика Хуанина Гарсии в сезоне 2016/17 указана на 24.10.2016

Ссылки 
 http://asobal.es/equipos_jugador.estadisticas.php?id=3&competicion=115&id_jugador=52 
 http://www.eurohandball.com/ec/cl/men/2014-15/player/502436/Juan+Antonio+Garcia+Lorenzana 
 https://web.archive.org/web/20160829152049/http://www.ademar.com/archivos/player/juan-garcia-lorenzana

Гандболисты Испании
Игроки ГК «Адемар Леон»
Игроки ГК «Барселона»
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Гандбольные тренеры Испании